Laureaci i nominowani do Fryderyków w kategorii fonograficzny debiut roku muzyki poważnej.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

Lata 2008-2009

Lata 2010-2011

Przypisy 

Debiut, poważna
Muzyka poważna
Nagrody w dziedzinie muzyki poważnej